Дми́трий Кудряшо́в: